La Barthe steht für:
 La Barthe-de-Neste, eine französische Gemeinde im Département Hautes-Pyrénées
 Kanton La Barthe-de-Neste, Kanton im Département Hautes-Pyrénées

la Barthe ist der Nachname der folgenden Personen:
 Gérard de la Barthe (1730–1810), französischer Zeichner, Radierer und Maler
 Paul de la Barthe, seigneur de Thermes (1482–1562), französischer Heerführer und Marschall

Siehe auch:
 Labarthe
 Labarte
 Barthe (Begriffsklärung)